Osoby o tym nazwisku:
 Ally MacLeod – szkocki piłkarz, trener piłkarski
 Connor MacLeod – postać fikcyjna, główny bohater serii filmów o Nieśmiertelnym
 Duncan MacLeod – postać fikcyjna, główny bohater serialu oraz IV i V części serii filmów o Nieśmiertelnym
 Gavin MacLeod – amerykański aktor telewizyjny i filmowy
 Ian R. MacLeod – brytyjski pisarz
 Kevin MacLeod – amerykański kompozytor i muzyk

Zobacz też:
 Macleod